V3 – broń niemiecka
 nerw żuchwowy
 Motorola RAZR V3